Todd est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Todd est un prénom masculin anglo-saxon et aussi un patronyme.

Personnalités portant ce patronyme 

 Alpheus Todd (1821-1884), bibliothécaire, historien et parlementaire canadien anglais ;
 Andy Todd (1948-2022), athlète britannique, spécialiste du 400 mètres haies ;
 Ann Todd (1909-1993), actrice britannique ;
 Ann E. Todd (1931-2020), actrice américaine (parfois créditée Ann Todd) ;
 Anna Todd (1989-), écrivaine américaine ;
 Arthur L. Todd (1895-1942), directeur de la photographie américain ;
 Charles Todd (1826-1910), télégraphiste anglais, promoteur de la ligne télégraphique transaustralienne ;
 Chuck Todd (1972-), journaliste américain ;
 David Peck Todd (1855-1939), astronome américain ;
 Dorothy Todd Hénaut (1935-), réalisatrice, productrice, scénariste, actrice, directeur de la photographie et monteuse canadienne ;
 Emmanuel Todd (1951-), sociologue et historien français ;
 Frederick Gage Todd (1876-1948), architecte paysagiste américano-canadien ;
 Garfield Todd (1908-2002), missionnaire protestant et homme politique britannique, Premier ministre de Rhodésie du Sud de 1953 à 1958 ;
 Irving Randall Todd (1861-1932), sénateur canadien ;
 Isaiah Todd (2001-), joueur américain de basket-ball ;
 Jasmine Todd (1993-), athlète américaine ;
 
Lilian Todd (1865-1937), ingénieure en aéronautique américaine ;
Mabel Loomis Todd (1856-1932), éditrice et écrivaine américaine ;
 Mark Todd (1956-), cavalier néo-zélandais ;
 
 Nikki Todd (1990-), joueuse de squash canadienne ;
 Olga Taussky-Todd (1906-1995), mathématicienne tchéco-américaine ;
 Olivier Todd (1929-), journaliste français ;
 Richard Todd (1919-2009), acteur britannique ;
 Ron Todd (1927-2005), syndicaliste britannique ;
 Sherman Todd (1904-1979), monteur et producteur américain ;
 Sweeney Todd (?), tueur en série du folklore anglais ;
 Thelma Todd (1906–1935), actrice américaine ;
 Tony Todd (1954-), acteur américain ;
 Walter Edmond Clyde Todd (1874-1969) ou W.E. Clyde Todd, ornithologue américain ;
 William Frederick Todd (1854-1935), homme politique canadien ;
 William Henry Todd (1864-1932); constructeur naval et un philanthrope américain.

Personnalité portant ce pseudonyme 

 Charles Todd (?), écrivain américain, auteur de roman policier historique

Personnalités portant ce prénom 
 
 Todd Bertuzzi (?), joueur de hockey sur glace,
 Todd Bosley (?), un acteur américain,
 Todd McFarlane (?), un auteur de comics canadien,
 Todd Martin (?), joueur de tennis américain,
 Todd Rundgren (?), musicien américain,
 Todd, album de ce musicien sorti en 1974 
 Todd Solondz (?), réalisateur et scénariste américain,
 Todd Woodbridge (?), joueur de tennis australien,
 Todd Webb(?), photographe américain.
 Todd Howard (?)

Personnages de fiction 
 Todd, un personnage de la série télévisée Stargate Atlantis.
 Todd « Le Todd » Quinlan, un personnage de la série Scrubs, interprété par Robert Maschio.
 Jason Todd est un personnage de fiction créé par Gerry Conway

Toponymes

Localités 
 , trois comtés aux États-Unis.

Montagnes 
 Mont Todd, en Australie.

Espace 
 Todd, un cratère à la surface de Phobos.

Prénom américain
Homonymie de prénom
Patronyme anglais